Die China Open 2016 im Badminton fanden vom 15. bis zum 20. November 2016 in Fuzhou, Volksrepublik China, statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Chen Long (Finale)
  Viktor Axelsen (Halbfinale)
  Jan Ø. Jørgensen (Champion)
  Tian Houwei (Viertelfinale)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Hans-Kristian Vittinghus (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (1. Runde)
  Nozomi Okuhara (1. Runde)
  Saina Nehwal (1. Runde)
  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (Champion)
  Sun Yu (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Chai Biao / Hong Wei (Halbfinale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (1. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Halbfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (Halbfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (2. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Champion)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (2. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 BWF World Superseries

2016
Badminton 2016
Badmintonwettbewerb in Fuzhou